Массимилиано (Макс) Антонио Кавалера (, «Possessed»; 4 августа 1969, Белу-Оризонти) — бразильский вокалист и ритм-гитарист итальянского происхождения. Старший брат Игоря Кавалеры. Основатель групп Sepultura, Nailbomb, Soulfly, Cavalera Conspiracy и Killer be Killed.

Биография 
Макс Кавалера родился 4 августа 1969 года в городе Белу-Оризонти, Бразилия. Его отец, Грациано Кавалера, был сотрудником итальянского консульства в Бразилии. Там он женился на Вании — местной девушке из Белу-Оризонти, модели. У них родилось двое сыновей — Макс и Игорь. Также у Макса есть сводная сестра Кира. С детства Макс интересовался музыкой. Он начал слушать такие группы как Van Halen, Iron Maiden, Motörhead и AC/DC, затем перешёл на более жёсткий материал — Death, Venom, Possessed и т. д. В 1984 году создал со своим братом Игорем коллектив Sepultura. В то время в Бразилии не было развитой дет/треш-метал сцены и известных групп, но тяжёлые риффы, лирика на религиозные и политические темы, которую создавал Макс, принесли группе широкую популярность. В конце 1980-х у Макса появилась возможность попасть в Нью-Йорк, для заключения контракта на 7 альбомов с Roadrunner records. До 1991 года Кавалера жил в Бразилии. Затем он вместе с женой Глорией — менеджером Sepultura, переезжает в Финикс, штат Аризона, и становится гражданином США. В 1991 году Sepultura выпускает альбом Arise, ставший платиновым по сертификации RIAA. Затем в 1993 году выходит Chaos A.D. — от трэша группа отошла к более ритмическому металлу с элементами бразильского фольклора.

В 1994—1995 годах, со своим братом Игорем и зятем своей жены (мужем одной из её дочерей от предыдущего брака) Алексом Ньюпортом, он записывает альбомы Point Blank и Proud To Commit Commercial Suicide, в рамках сайд-проекта Nailbomb.

В 1996 году, спустя некоторое время после выхода альбома Roots, на сайте Sepultura появилось официальное заявление, что Макс больше не является участником группы. Конфликт, начавшийся издавна, был связан с Глорией, которая была менеджером группы. Группа уволила именно Глорию, а Макс, поставив условие, что только Глория будет их менеджером, с которым коллектив не согласился, решил также уйти из Sepultura, позже основав новый коллектив Soulfly.

Макс и сейчас живёт в Финиксе, Аризона со своей женой Глорией и их общими детьми Зайоном и Игорем.
Его пасынок, Дана Уэллс, трагически погиб в аварии в 1996 году. Для записи альбомов Макс часто  приглашает певцов и музыкантов из групп, которые нравились Дана, в частности, Фреда Дёрста, Тома Арайа, Чино Морено, Шона Леннона, Кори Тейлора, Грейди Эвенелла, Бартона Си Белла, Джонатана Дэвиса и других. Также Макс с Глорией проводят ежегодный концерт с участием многих групп в честь Даны.

В 2008 году Макс со своим братом Игорем, также покинувшим в конце концов Sepultura, впервые за 10 лет объединились вместе для сайд-проекта Cavalera Conspiracy и записали первый альбом Inflikted, получивший высокую оценку критиков и занимающий не последние места в хит-парадах многих стран.

Религиозные взгляды 

Макс Кавалера был крещён в Ватикане в возрасте 9 лет. В интервью 2009 года он признавался, что верит в Бога, хотя не является правоверным католиком. По его мнению, «более настоящей» является Православная церковь, а сам он интересуется Сербской, Русской и Греческой православными церквями. Жена Макса Глория и их дети православные; у Глории есть русские корни — её бабушка покинула Россию после революции. В одном из интервью Глория говорила, что «Макс всё ещё католик. Но отец Никон уже работает над ним».

В конце концов, Макс принял решение и крестился в Православной Церкви.

Я ненавижу многое в «религии», но люди подобные Христу — да, они вдохновляют меня. Я имею в виду, что если вы посмотрите на Христа — он водился с опустившимися, с проститутками и неудачниками, знаете ли, не с теми ублюдками из высшего общества, которые пытаются продать Иисуса сегодня!

Если бы я был христианином, я бы принимал все эти знамения. Христиане слишком консервативны. Мне не нравится концепция христианства в смысле ограниченности мысли. То же самое в музыке. Иногда я сравниваю проповедников с узкомыслящими музыкантами, или узколобыми слушателями, которым нравится только один вид музыки. Некоторые проповедники такие же. Они не терпят, индуизм, буддизм или что-то ещё. Только себя. Это полная хрень! Soulfly совсем не христианская группа. Во многом противоположная. Но мы очень духовны. Духовность не имеет ничего общего с христианством. Она существует с начала времён.

Дискография

Sepultura 
 1985 — Bestial Devastation
 1986 — Morbid Visions
 1987 — Schizophrenia
 1989 — Beneath the Remains
 1991 — Arise
 1993 — Chaos A.D.
 1996 — Roots

Nailbomb 
 1994 — Point Blank
 1995 — Proud to Commit Commercial Suicide

Soulfly 
 1998 — Soulfly
 2000 — Primitive
 2002 — 3
 2004 — Prophecy
 2005 — Dark Ages
 2008 — Conquer
 2010 — Omen
 2012 — Enslaved
 2013 — Savages
 2015 — Archangel
 2018 —  
 2022 — Totem

Cavalera Conspiracy 
 2008 — Inflikted
 2011 — Blunt Force Trauma
 2014 — Pandemonium
2017 — Psychosis

Killer Be Killed 
 2014 — Killer Be Killed
2020 — Reluctant Hero

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Soulfly 
 Официальный сайт Cavalera Conspiracy 
 Soulfly  на лейбле Roadrunner Records

Рок-музыканты США
Музыканты Sepultura
Музыканты Cavalera Conspiracy
Ритм-гитаристы
Гитаристы США
Хеви-метал-вокалисты